Mit Incahuasi (, „Haus der Inka“) wird bezeichnet:
 Incahuasi (Vulkan) – ein Vulkan an der Grenze zwischen Chile und Argentinien
 Cerros de Incahuasi – Bergmassiv nahe der Grenze zwischen Chile und Argentinien
 Incahuasi (Nor Cinti) – eine Ortschaft in der Provinz Nor Cinti in Bolivien
 Municipio Incahuasi – ein Landkreis in der Provinz Nor Cinti in Bolivien
 Isla Incahuasi – eine Erhebung und ehemalige Insel im Salar de Uyuni, einer Salzpfanne in Bolivien
 Distrikt Incahuasi,  Distrikt in der Provinz Ferreñafe in der Region Lambayeque (Peru)
 Incahuasi (Ferreñafe), Ortschaft in der Provinz Ferreñafe in der Region Lambayeque (Peru) 

Siehe auch:
 Distrikt Inkawasi, Distrikt in der Provinz La Convención der Region Cusco (Peru)